Firefall (band), een Amerikaanse rockband, opgericht in 1974
 Firefall (album), het debuutalbum van Firefall
 Firefall (Kolchak: The Night Stalker), een aflevering van de televisieserie Kolchak: The Night Stalker uit 1974
 Firefall (Thunderbirds 2086), een aflevering van de Japanse animeserie Thunderbirds 2086 uit 1982
 Yosemite Firefall, een ritueel dat vroeger in Yosemite National Park werd uitgevoerd